Batalla de Alepo o Sitio de Alepo puede referirse a: 
 Sitio de Alepo (637), durante las guerras arabo-bizantinas.
 Sitio de Alepo (1124), durante el reino de Jerusalén de Balduino II.
 Sitio de Alepo (1260), durante la invasión mongol de Siria.
 Batalla de Alepo (1400), durante la conquista siria de Tamerlán.
 Batalla de Alepo (1918), durante Primera Guerra Mundial.
 Sitio de Alepo (1980), durante la rebelión islámica de Siria.
 Batalla de Alepo (2012-2016), durante la Guerra Civil Siria.